Чотирбоки:
 Чотирбоки — село у Шепетівському районі Хмельницькій області
 Чотирбоки — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці